Alianza Popular, partit d'ideologia conservadora que va sorgir durant el període de la transició democràtica a Espanya
 Alternative Press, revista musical estatunidenca
 Associated Press, agència de notícies dels Estats Units fundada el 1848
 Atenció Primària de Salut
 Autopista de peatge
 Codi geogràfic d'Andhra Pradesh